Санта Марија дел Монте има више значења:

 Санта Марија дел Монте (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија дел Монте (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику